Il singolare del torneo di tennis Ahmedabad Challenger 1995, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Tomas Nydahl che ha battuto in finale Eyal Ran 6-4, 6-0.

Teste di serie 

 Leander Paes (primo turno)
 João Cunha e Silva (primo turno)
 Andrew Ilie (primo turno)
 Dinu Pescariu (secondo turno)

 Eyal Ran (finale)
 Nicolas Escudé (secondo turno)
 Laurence Tieleman (secondo turno)
 Hideki Kaneko (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Ahmedabad Challenger 1995